25-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 100 километров состоялась 21 сентября 1958 года. Победу, шестой год подряд, одержал французский велогонщик Жак Анкетиль.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1958 на FirstCycling
 
 
  

1958 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1958 году
Сентябрь 1958 года